Влади́мир Коле́сник:
 Колесник, Владимир Андреевич (1922—1994) — белорусский советский писатель, филолог.
 Колесник, Владимир Григорьевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Колесник, Владимир Любомирович (род. 1976) — украинский боксёр.
 Колесник, Владимир Трофимович (1924—2012) — полный кавалер ордена Славы.
 Колесник, Владимир Федотович (1924—2009) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.